Schaufenster steht für

 allgemein die Waren- oder Dienstleistungspräsentation in einem Schaufenster
 Schaufenster, wöchentliche Lifestyle- und Kulturbeilage der österreichischen Tageszeitung Die Presse und eine der ältesten Magazinbeilagen der Welt
 Schaufenster Elektromobilität, ein Programm der deutschen Bundesregierung zur Förderung der elektrisch angetriebenen Fortbewegungsmittel